La sexta entrega de este premio tuvo como ganador al brasileño Ronaldo (PSV y FC Barcelona), quedando el liberiano George Weah (AC Milan) en segundo lugar y el inglés Alan Shearer (Blackburn Rovers / Newcastle) en tercer lugar.

Sistema de votación 
Los seleccionadores de 120 países afiliados a la FIFA tenían derecho a voto. Debían escoger y ordenar a los que consideraban los tres mejores jugadores del año. El jugador escogido en primer lugar recibía 5 puntos, el escogido en segundo lugar recibía 3 puntos y el escogido en tercer lugar recibía 1 punto.

El seleccionador chino solo eligió a dos jugadores.

Posiciones finales

Enlaces externos 
 Página de La Gazzetta dello Sport

Fútbol en 1996
1996